Ålegård har flere betydninger:

 Aalegaard – et gods i Nordjylland
 Ålegård (fiskerimetode) – en gammel metode brugt til fiskeri.